Sergio Domini – calciatore italiano
Silvio Domini – insegnante italiano
 plurale di domino o di dominio

Pagine correlate 
Anno Domini
Corpus Domini